Der Kanton Fontenay-Trésigny ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Meaux, Melun und Provins im Département Seine-et-Marne und in der Region Île-de-France; sein Hauptort ist Fontenay-Trésigny.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Fontenaytresigny